Aronen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1948-2015), auteure et journaliste 
 (1876-1954), homme politique finlandais
 (1886-1973), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois